Естансија де Сантијаго има више значења:

 Естансија де Сантијаго (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Естансија де Сантијаго (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику